Попова — російське прізвище, жіночий варіант прізвища Попов.
 А 
 Попова Алла Борисівна (* 1964) — українська поп-співачка, народна артистка України.
 Попова Алла Василівна — завідувачка бібліотеки Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, заслужений працівник культури України.
 Попова Анастасія Андріївна (1928—2008) — передовик радянського сільського господарства, доярка колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.

 В 
 Попова Валентина Вадимівна (* 1972) — російська важкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор 2000 року, бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 року, чемпіонка світу та п'ятириразова чемпіонка Європи.
 Попова Віра Миколаївна (1889—1982) — російська і радянська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР (1948).

 Г 
 Попова Ганна Никифорівна (1936 — ?) новатор сільськогосподарського виробництва, бригадир тракторно-рільничої бригади радгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Попова Ганна Омелянівна (1918 — ?) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

 Д 
 Попова Дар'я Сергіївна (* 2001) — українська фігуристка, що виступає у спортивних танцях на льоду.

 І 
 Попова Ірина Олегівна (* 1991) — українська велосипедистка.
 Попова Ірина Степанівна — мистецтвознавиця; професорка. Відзначена орденом княгині Ольги III ступеня.
 Попова Ірина Федорівна (* 1961) — російський історик-китаєзнавець, доктор історичних наук (2000), професор, член-кореспондент РАН (2019).

 Е 
 Попова Емма Анатоліївна (1928—2001) — радянська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР (1971).

 К 
 Попова Катерина В'ячеславівна (* 1982) — російська футболістка, півзахисниця.
 Ксенія Попова (* 1988) — російська плавчиня. Бронзова медалістка Чемпіонату світу з водних видів спорту 2007 року. Чемпіонка світу на відкритій воді 2008 року.
 Попова Ксенія Андріївна (? — ?) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, доярка колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.

 Л 
 Попова Лариса Михайлівна (нар 1957) — радянська спортсменка (академічне веслування), олімпійська чемпіонка (1980), триразова чемпіонка світу, заслужений майстер спорту СРСР (1980).
 Попова Лідія Іванівна (* 1925) — український та російський мистецтвознавець.
 Попова Любов Василівна (1925—1996) — радянська співачка (меццо-сопрано), народна артистка Української РСР.
 Попова Любов Сергіївна (1889—1924) — російська і радянська живописиця, художниця-авангардистка (супрематизм, кубізм, кубофутуризм, конструктивізм), графістка, дизайнерка, театральна художниця.
 Попова Людмила Данилівна (1923—2014) — кандидат педагогічних наук, професор.

 М 
 Попова Маргарита (1956) — болгарський політик, юрист, прокурор і педагог.
 Попова Марія Георгіївна (* 1928) — радянська діячка, новатор виробництва, кранівниця. Герой Соціалістичної Праці (7.03.1960).

 Н 
 Попова Надія Василівна (1921—2013) — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу.
 Попова Надія Марківна (1923—1998) — заслужена артистка України.
 Попова Наталія Ігорівна (* 1993) — українська фігуристка.
 Попова Неля Анатоліївна ( 1964) — радянська і російська актриса театру і кіно українського походження.
 Попова Ніна Василівна (1928—1994) — радянська державна діячка, депутат Верховної ради Російської РФСР 2-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 3—9-го скликань.

 О 
 Попова Олександра Євгенівна (* 1991) — російська співачка, колишня солістка поп-гурту «Фабрика».
 Попова Олена Володимирівна (1983) — російська правозахисниця, відома своєю цифровою кампанією проти домашнього насильства в Росії.
 Попова Олена Кимівна (1956) — радянська і російська актриса театру і кіно.

 Т 
 Попова Тетяна Валеріївна (1975) — заступник Міністра інформаційної політики України (2015), радник Міністра оборони України (2014—2015).
 Попова Тетяна Володимирівна (*1960) — українська громадська діячка у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
 Попова Тетяна Олександрівна (* 1972) — українська футболістка.

 Подвійне прізвище 
 Попова-Лелюх Марія Вадимівна (* 1991) — українська тхеквондистка, чемпіонка України, майстер спорту України міжнародного класу.
 Богданівська-Попова Віра Євстахівна (1867—1896) — одна з перших жінок-хіміків в Російській імперії.

Див. також 
 Попов
 Попови
 Вулиця Попова
 Провулок Попова
 Попова Гребля
 Попова Могила
 Острів Попова
 Садиба Попова

Примітки 

Російські прізвища
жіночі форми прізвищ